Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) при университетах в России:

 Специализированный учебно-научный центр МГУ — при Московском государственном университете
 Специализированный учебно-научный центр УрФУ — при Уральском федеральном университете
 Физико-математическая школа имени М. А. Лаврентьева при НГУ — также известна как Специализированный учебно-научный центр НГУ
 Академическая гимназия имени Д. К. Фаддеева СПбГУ
 Лицей № 1580 — также известен как Специализированный учебно-научный центр при МГТУ имени Н. Э. Баумана
Специализированный учебно-научный центр ЮФО — при Южном Федеральном Университете
Специализированный учебно-научный центр СКФУ — при Северо-кавказском федеральном университете
Специализированный учебно-научный центр КНИТУ-КАИ — при Казанском национальном исследовательском техническом университете им. А.Н.Туполева-КАИ
IT-лицей КФУ — при Казанском федеральном университете
Специализированный учебно-научный центр СВФУ – Университетский лицей Северо-Восточного федерального университета
Специализированный учебный научный центр Лобачевский – Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского